La expresión música urbana puede referirse a:

 Un conjunto de estilos musicales latinos populares desde los años 2000 como el reguetón, el trap latino y el hip hop latino.
 El término urban, para referirse a estilos musicales afroamericanos de los años 2000.
 Música Urbana (banda), desaparecido grupo español de jazz-rock formado en Barcelona.